I Want Candy steht für:
 I Want Candy (Album), ein Musikalbum der britischen Band Bow Wow Wow (1982)
 I Want Candy (Film), ein US-amerikanischer Film (2007)
 I Want Candy (Lied), ein Lied der Gruppe The Strangeloves (1965)